El terme moviments oculars ràpids (en català MOR; en anglès REM, de rapid eye movement) té a veure amb la fase del son durant la qual es presenta la major freqüència i intensitat dels dits ensomnis (somnis, les escenes oníriques). Durant aquesta fase els ulls es mouen ràpidament i l'activitat de les neurones del cervell s'assembla a la de quan s'està despert, pel que també se li diu somni paradoxal  (sommeil paradoxal en francès).

En aquesta etapa es presenta un son més lleuger; els individus que es desperten durant el son REM se senten en un estat d'alerta i descans. Durant aquesta etapa són comunes les ereccions del penis o del clítoris, al marge del contingut del somni, la freqüència cardiaca i respiratòria són irregulars, i similars a les de la resta del dia, i la temperatura corporal també està en un estat d'irregularitat.

Neurofisiologia